Ска́зка:
 Сказка — жанр фольклора и литературы.
 Сказка — список лиц, облагаемых подушным налогом.
 «Сказка» — театр кукол в Абакане, основанный в 1979 году.
 «Сказка» — театр кукол в Барнауле, основанный в 1938 году.
 «Сказка» — российский фестиваль детского кино, проводящийся с 1999 года.
 «Сказка» — советский кукольный мультфильм 1990 года.
 «Сказка» — альбом группы «IC3PEAK».
 «Сказка» (На скале, у самого края …) — сказка из сборника стихов Николая Гумилёва «Колчан».
 Сказка — бывший посёлок в городском округе Алушта республики Крым, включённый в состав посёлка Утёс.
 «Сказка» — песня Виктора Цоя и группы «Кино».

См. также 
 Ревизские сказки — документы в Российской империи, перепись податного населения.
 Русская литературная сказка — сказки русских писателей.
 Русская народная сказка — произведения устного творчества русского народа.
 Русские сказки — произведения устного народного творчества и русских писателей о вымышленных событиях и лицах.
 Итальянские сказки.
 Исландские сказки.
 .

Примечания